Оброво — топоним.

Белоруссия 
 Оброво — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Оброво — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.

Польша
 Оброво — сельская гмина (волость), административная единица в Торуньском повяте